Oncousoeciidae är en familj av mossdjur. Oncousoeciidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Oncousoeciidae finns 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Oncousoeciidae